Toponímia:
 Les Pujades (Castellterçol), masia al sud de la vila de Castellterçol (Moianès)
 Can Pujades, diversos indrets
 Can Pujades (Vallgorguina), masia al municipi de Vallgorguina (Vallès Oriental) 
 Can Pujades (Vilanant), masia al terme municipal de Vilanant (Alt Empordà) 
 Castell de les Pujades, edifici al terme municipal de Castellví de la Marca (Alt Penedès) 
 Biografies:
 Antoni Pujades (Reus,  - XVII), mestre d'obres deixeble de Francisco de Mora 
 Jaume Pujades i Alzina
 Jeroni Pujades (Barcelona, 1568 - Castelló d'Empúries, 1635), historiador, cronista i advocat
 Josep Pujades i Truc (el Masnou, 1876 — 1938), poeta i dramaturg català 
 Nicolau Pujades, President de la Diputació del General de Catalunya (1455-58)
 Octavi Pujades i Boix
 Pius Pujades (Girona, 1938), periodista, mestre i escriptor català